Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Martina Navrátilová 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Virginia Ruzici (semifinali)

 Barbara Potter (secondo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Anne Smith (quarti di finale)
 Joanne Russell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1981